Geranio silvestre puede referirse a:

El nombre común de la planta Geranium molle.
El nombre común de la planta Geranium pusillum.
El nombre común de la planta Geranium robertianum.
El nombre común de la planta Geranium rotundifolium